1984 Голяма награда на Детройт е 3-то за Голямата награда на Детройт и осми кръг от сезон 1984 във Формула 1, провежда се на 24 юни 1984 година на пистата Детройт (градска писта) в Детройт, Мичиган, САЩ.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Детройт